Чашниково — деревня в Вологодском районе Вологодской области.

Входит в состав Семёнковского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Семёнковский сельсовет.

География 
Расстояние по автодороге до районного центра Вологды — 12 км, до центра муниципального образования Семёнково — 4 км. Ближайшие населённые пункты — Кувшиново, Пудега, Барачево.

Население 
По переписи 2002 года население — 98 человек (45 мужчин, 53 женщины). Преобладающая национальность — русские (97 %).

Русская православная церковь 
 Часовня в честь святой великомученицы Анастасии Узорешительницы

Примечания

Ссылки 
 
 Чашниково в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района